Сарамаґа Богдан Павлович (1905–1975) — український музикант, композитор, педагог, театральний режисер, диригент хорів. Член Союзу композиторів УРСР (1940).
 Сарамага Наталія (1905–1985) — українська артистка і співачка (сопрано). Дружина Богдана Сарамаґи.

Див. також 
 Сарамаґо Жозе (1922–2010) — португальський письменник, класик світової літератури, володар багатьох літературних премій та нагород, у тому числі відзначений і Нобелівською премією в галузі літератури 1998 року.

Прізвища